Ресуррексьо́н Мари́я де А́скуэ Абера́стури (; 5 августа 1864, Лекейтио — 9 ноября 1951, Бильбао) — баскский священник, музыкант, писатель и ученый. Он был председателем Эускальцайндии с момента основания учреждения в 1919 году до своей кончины, и одним из самых видных сторонников объединения баскского языка.

Он сын Марии дель Кармен Аберастури и , знаменитого поэта на баскском языке.

Труды 
 Euskal Izkindea. Gramática Euskara («Грамматика баскского языка», 1891).
 Bein da betiko. Una vez y para siempre («Однажды и навсегда», 1893).
 Euskara-gaztelania-frantsesa hiztegia. Diccionario Vasco-Español-Francés («Баскско-испанско-французский словарь», 1905).
 Ardi galdua. La oveja perdida/descarriada («Потерянная овца», 1919).
 Euskal Morfologia. Morfología Vasca («Морфология баскского языка», 1923).
 Guipuzkera Osotua (1934-1935).
 Euskalerriaren Yakintza («Знание Страны Басков», 1935-1947).

См. также 
 Уррутия, Андрес

Примечания 

Председатели Эускальцайндии
Католические священники Испании